Fratte ist der Name folgender Orte in Italien:

 Fratte, historischer Name der Gemeinde Ausonia in der Region Latium
 Fratte (Salerno), Quartier der Stadt Salerno
 Fratte (Santa Giustina in Colle), Ortsteil der Gemeinde Santa Giustina in Colle in Venetien
 Fratte Rosa, Gemeinde in der Provinz Pesaro und Urbino
 Sant’Angelo Le Fratte, Gemeinde in der Region Basilikata

siehe auch:
 Sant’Andrea delle Fratte, Kirche in Rom